Мане́жный переулок  — улица в Центральном районе Санкт-Петербурга. Соединяет Преображенскую площадь и улицу Восстания между улицами Кирочной и Рылеева. Протяжённость — 580 метров.

История 
Известен с 1780-х годов как 1-я Рота Преображенского полка. В 1800-х годах получает название 1-й Спасский переулок. 7 марта 1858 года получает своё нынешнее название. Согласно другим источникам переулок также носил название Графского (согласно карте Петербурга 1828 года), а его современное название восходит к существовавшему на Преображенской площади зданию манежа в полковом дворе 1-й лейб-гвардии артиллерийской бригады Преображенского полка.

Здания и сооружения 
 Дом 1 — Дом Часовникова (арх. Краснопевков З. Ф., Гутман Е.; 1838, 1848)
 Дом 6 — доходный дом (арх. Занфтлебен А. Ф.; 1859—1861)
 Дом 7 — доходный дом И. Шаблыкина (арх. Браун Ф. И.; 1837)
 Дом 10 — доходный дом (арх. Карлович В. М.; 1878)
 Дом 12 — доходный дом М. М. Рянгина (арх. Андреев М. А.; 1882)
 Дом 14 — Казармы нижних чинов жандармского дивизиона (арх. Бернгард Р. Б.; 1857—1858)
 Дом 19 — доходный дом А. Е. Смирнова (арх. Шестов П. И.; 1880)

Организации 
 Дом 1/4 — Паромный центр
 Дом 7 — ГДОУ № 39 Центрального района для детей с нарушением речи
 Дом 14 — «СЕВЗАПРЫБВОД», Северо-Западное бассейновое управление

Транспорт 
 Станции метро: «Чернышевская» (160 м)

Пересечения 

С запада на восток:
 Преображенская площадь
 переулок Радищева
 улица Маяковского
 улица Восстания

Интересные факты 
 Дом 2 по Манежному переулку фактически находится отдельно от самого переулка (на западной стороне Преображенской площади). С этой точки зрения, можно сказать, что переулок пересекается также с улицей Рылеева.
 В доме 2 с 1912 по 1915 годы жила Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, о чём свидетельствует памятная доска (на илл.).

Примечания

Литература

Ссылки